

Muzyka

Albumy 
 Forever – album Bobby’ego Browna
 Forever – album zespołu Dune
 Forever – album zespołu GusGus
 Forever – album zespołu Milk Inc.
 Forever – album Puffa Daddy’ego
 Forever – album zespołu Spice Girls
 Forever – album zespołu Złe Psy
 Forever: Rich Thugs, Book One – album zespołu Above the Law

Single 
 „Forever” – singel Alekseeva
 „Forever” – singel Drake’a
 „Forever” – singel Mariah Carey
 „Forever” – singel zespołu Papa Roach
 „Forever” – singel Sandry
 „4ever” – singel zespołu The Veronicas

Telewizja 
 Forever – amerykański serial z 2014 roku
 Forever – amerykański serial z 2018 roku